Запад может означать:
 Запад — одна из четырёх сторон света.

Культурно-исторические понятия 
 Западный мир — цивилизация (культура), исторически Западной Европы; общее название стран Запада.
 Гнилой Запад — термин, родившийся в XIX веке в России в ходе полемики между славянофилами и почвенниками с одной стороны и западниками с другой.
 Дикий Запад — название зоны освоения в США, изначально расположенной на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас.

Географические объекты 
 Запад — микрорайон во Фрунзенском районе города Минска.
 Запад США — термин, значение которого неоднократно менялось; в настоящее время означает Аляску, Гавайи и штаты на Великих равнинах, в Скалистых горах и далее вплоть до Тихоокеанского побережья.
 Средний Запад — один из четырех географических регионов, на которые подразделяются США в соответствии с Бюро переписи США.
 Верхний Средний Запад — регион, расположенный в северной части Среднего Запада США.

Военные учения 
 Запад-77 — крупные общевойсковые учения Советского Союза и стран Варшавского Договора, проходившие в мае — июне 1977 года.
 Запад-81 — оперативно-стратегические учения Советского Союза и стран Варшавского договора, проходившие в 1981 году.
 Запад-2009 — совместные российско-белорусские оперативно-стратегические военные учения, проводившиеся в 2009 году в Белоруссии.
 Запад-2013 — совместные российско-белорусские стратегические военные учения, проводившиеся в 2013 году на территории России и Белоруссии.

Другое 
 Запад — парусно-моторная шхуна.
 «Запад Эдема» — фантастический роман знаменитого фантаста Гарри Гаррисона, написанный в 1984 году.
 Интерфакс-Запад — компания в структуре международной информационной группы Interfax Information Services.
 УПА-Запад — структурная единица Украинской Повстанческой Армии, охватывавшая территории Галиции, Буковины, Закарпатья и Закерзонья.
 Запад — батальон специального назначения Минобороны России.

Примечания